«Дневник Бриджит Джонс» 
 Дневник Бриджит Джонс () — роман Хелен Филдинг.
 Дневник Бриджит Джонс —  британский фильм 2001 года, экранизация одноимённой книги Хелен Филдинг.

См. также 
 Бриджит Джонс: Грани разумного (фильм)